M99 steht für
 das Scharfschützengewehr Barrett M99
 ein Scharfschützengewehr, siehe M99 (China)
 die 7-cm-Gebirgskanone M. 99
 die Galaxie Messier 99
 den Handelsnamen von Etorphin
 das Ladengeschäft M99 - Gemischtwarenladen für Revolutionsbedarf in Berlin-Kreuzberg

M99